Concorde eller La Concorde kan syfta på:

Concorde – ett överljudsflygplan
Place de la Concorde – torg i Paris
Concorde (Paris metro) – tunnelbanestation i Paris
La Concorde – Gabons nationalsång
Concordeavtalet – ett avtal inom Formel 1

Se även 
Concord